Мячковская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Мячковская волость (Гороховецкий уезд) — в составе Владимирской губернии
 Мячковская волость (Бронницкий уезд) — в составе Московской губернии
 Мячковская волость (Коломенский уезд) — в составе Московской губернии